Pan, PAN o panes hace referencia a varios sexos:

Gastronomía
 Pan, alimento elaborado con harina.

Lugares
 Pan, una de las lunas del planeta Saturno.
 Pan, cráter en la luna Amaltea de Júpiter.
 Tierra del Pan, comarca de la provincia de Zamora (España).
 Panes, parroquia del concejo de Peñamellera Baja en Asturias (España).

Ficción
 Pan, una deidad de la mitología griega.
 Pan, un personaje de la serie animada Dragon Ball.

Música
 Flauta de Pan, instrumento de viento, distinto a la flauta dulce.
 Pan, del músico de rock argentino Luis Alberto Spinetta.
 Pan, grupo de rock progresivo danés de 1970.

Literatura y cine
Pan, novela de 1894 del escritor noruego Knut Hamsun.
 Pan, película de 2015.

Biología

Animales 
 Pan, en taxonomía, género compuesto por:
 el chimpancé común (Pan troglodytes);
 y el bonobo (Pan paniscus).

Plantas 
 El nombre común de la planta Convolvulus arvensis. 
 El nombre común de la planta Malva moschata.
 El nombre común de la planta Triticum aestivum.

Botánicos 
B.Pan - Bo Pan fl. 2008 
J.T.Pan - Jin Tang Pan 1935- 
K.Y.Pan - Kai Yu Pan 1937- 
Kuo Y.Pan - Kuo Ying Pan 
S.L.Pan - Sheng Li Pan fl. 1986 
S.H.Pan - Shi Hua Pan fl. 2003 
T.C.Pan - Ti Chang Pan 1937- 
Xiao L.Pan - Xiao Ling Pan fl. 1991 
X.L.Pan - Xing Lai Pan fl. 1997 
Y.Z.Pan - Yue Zhi Pan fl. 2008 
Z.H.Pan - Ze Hui Pan 1938-

software libre 
 Pan (software), lector de grupos de noticias de Usenet para el escritorio GNOME.

PAN 
 Panamá, por su código ISO.
 En informática, el acrónimo PAN se refiere a personal area network, una red de computadoras de área personal.
 En medicina, PAN se refiere a panarteritis nodosa.
 En química, PAN puede referirse al:
poliacrilonitrilo; o al
nitrato de peroxiacilo.
 El Plan Alimentario Nacional, durante el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina.
 P.A.N., iniciales de la marca de harina precocida que identifica al portafolio de Empresas Polar (Productos Alimenticios Nacionales), (Venezuela).

Partidos políticos
 Partido Acción Nacional. Partido político de México, fundado en 1939. 
 Partido Acción Nacional. Partido político de El Salvador.
 Partido de Acción Nacional. Partido político de Nicaragua, fundado en 1989.
 Partido Autóctono Negro. Partido político de Uruguay.
 Partido Autonomista Nacional. Partido político de Argentina.
 Partido de Avanzada Nacional. Partido político de Guatemala.
 Partido de los Retirados de la Nación, en portugués Partido dos Aposentados da Nação, partido político brasileño.
 Personas-Animales-Naturaleza, en portugués Pessoas-Animais-Natureza, partido político portugués.

Enlaces externos